Het mannenkampioenschap allround 1987, zie Wereldkampioenschap schaatsen allround mannen 1987
Het vrouwenkampioenschap allround 1987, zie Wereldkampioenschap schaatsen allround vrouwen 1987